Die Liste der Kulturgüter in Stein am Rhein enthält alle Objekte in der Gemeinde Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten unter Schutz stehen.

Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 13. Oktober 2021).

Kulturgüter

Literatur 
 Reinhard Frauenfelder: Die Kunstdenkmäler des Kantons Schaffhausen. Bd. II. Der Bezirk Stein am Rhein (= Die Kunstdenkmäler der Schweiz; 39). Birkhäuser, Basel 1958.

Weblinks

Einzelnachweise 

Stein am Rhein
!Kulturguter